Als Kabinett Forbes werden zwei Regierungen Neuseelands unter George William Forbes bezeichnet:

 Kabinett Forbes I – 28. Mai 1930 bis zum 22. September 1931
 Kabinett Forbes II – 22. September 1931 bis zum 6. Dezember 1935